Balladynocallia är ett släkte av svampar. Balladynocallia ingår i familjen Parodiopsidaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Balladynocallia